Маркова може да се отнася за:

 Горка Маркова (1932 – 1988), българска театроведка
 Дора Маркова (р. 1934), българска актриса
 Соня Маркова (р. 1944), българска актриса
 Елена Маркова (р. 1966), българска актриса
 Илинда Маркова (р. 1944), българска поетеса, драматург и преводач
 Лидия Маркова (р. 1943), българска актриса
 Мария Маркова (р. 1940), българска балерина и хореограф
 Милена Маркова (р. 1977), българска актриса
 Мина Маркова (р. 1998), българска актриса

Вижте също 
 Марков